Le nom Lorenzo fut utilité par plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique en remplacement de Luis qui fut retiré en 1995 :

 Tempête tropicale Lorenzo (2001), un faible système au milieu de l'océan ;
 Ouragan Lorenzo (2007), un ouragan de catégorie 1 qui a touché le Mexique et fait 6 morts ;
 Tempête tropicale Lorenzo (2013), un faible système au milieu de l'océan ;
 Ouragan Lorenzo (2019), un ouragan de catégorie 5 entre l'Amérique et l'Afrique remontant vers les Açores et les îles Britanniques en faiblissant.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme